LOpen d'Irlande du Nord de snooker 2016 (en anglais 2016 Northern Ireland Open) est un nouveau tournoi de snooker se déroulant en Irlande du Nord, parrainé par le groupe , opérateur britannique de paris, de bingo et de casino. Cette compétition est classée en catégorie classée (comptant pour le classement mondial). Elle s'est déroulée du 14 au  au Titanic Exhibition Centre de Belfast.

Ce tournoi se présente comme la deuxième épreuve d'un nouvel ensemble, appelé Home Nations Series, de quatre tournois britanniques inscrits au programme de la saison 2016-2017 de snooker. Commencé en octobre avec l'Open d'Angleterre, il se poursuivra en décembre avec l'Open d'Écosse et se terminera en  avec l'Open du pays de Galles. La victoire en est symbolisée par le « trophée Alex Higgins » (Alex Higgins Trophy), nom donné en souvenir du double champion du monde nord-irlandais décédé en 2010.

Parmi les joueurs du haut du classement mondial, il convient de noter les absences, dès avant le tirage, des joueurs anglais Mark Selby et Stuart Bingham,  mondiaux, de l'Australien Neil Robertson,  mondial, et les forfaits deux jours avant le début de la compétition des Anglais Judd Trump,  mondial et  du tableau, et Ali Carter,  mondial et  du tableau.

L'épreuve est gagnée par le joueur anglais Mark King qui bat son compatriote Barry Hawkins sur le score final de 9 manches à 8 et remporte ainsi le premier tournoi classé de sa carrière.

Au cours de son match de deuxième tour contre l'Anglais Sam Craigie, l'Écossais John Higgins gagne sa quatrième et dernière manche en réalisant un 147.

Dotation 
La répartition des prix pour cette année est la suivante :
 Vainqueur : 
 Finaliste : 
 Demi-finalistes : 
 Quarts de finaliste : 
 Huitième de finalistes : 
 Seizième de finalistes : 
 Joueurs du deuxième tour : 
 Plus haut break : 
 Dotation totale :

Tableau final

Haut de tableau

Bas de tableau

Finale

Centuries 

 147, 137, 130, 107  John Higgins
 142  Fergal O'Brien
 141, 133, 131, 126, 117, 108  Ronnie O'Sullivan
 139  Mark Williams
 138, 134, 124  Anthony Hamilton
 137, 130, 117, 104  Michael White
 133  Dominic Dale
 131  Chen Zhe
 130, 121  Yan Bingtao
 126, 117, 113  Barry Hawkins
 126  Kurt Dunham
 125, 108  Rhys Clark
 125  Alfie Burden
 125  James Cahill
 121  David Gilbert
 120  Peter Ebdon
 119, 112, 101  Kurt Maflin
 119  Hossein Vafaei
 118  Marco Fu
 118  Alan McManus
 117  Luca Brecel
 116, 109  Ricky Walden
 113, 109, 100  Kyren Wilson
 112  Michael Georgiou
 110, 100  Mark King
 110  Anthony McGill
 110  Tom Ford
 109  Mark Allen
 106  Scott Donaldson
 106  Sam Baird
 104  Sam Craigie
 104  Yu Delu
 103  Jamie Curtis-Barrett
 102  Jordan Brown
 102  Ken Doherty
 102  Liang Wenbo
 101  Robbie Williams
 102  Stephen Maguire
 100  Jack Lisowski
 100  Eden Sharav

Notes et références

Notes

Références 

Open d'Irlande du Nord de snooker
Sport en Irlande du Nord en 2016
Événement sportif à Belfast
Snooker en 2016
Sport en novembre 2016